19-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин проходил с 24 июля по 1 августа 2017 года в Гресике (Индонезия) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Индонезия), 10 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Япония, Иран, Китай, Катар, Австралия, Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Казахстан, Пакистан) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (Гонконг — от восточноазиатской, Шри-Ланка — от центральноазиатской ассоциации, Ирак — от западноазиатской, Вьетнам — от юго-восточной Азии). От ассоциации Океании заявок не поступило. Вакантное место предоставлено Саудовской Аравии.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговым местам в группах второго этапа все его участники были распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. Исключением явилось только отсутствие четвертьфинальной стадии.

Первый этап

Группа А 

 24 июля: Индонезия — Саудовская Аравия 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 26:24); Казахстан — Катар 3:2 (18:25, 20:25, 26:24, 25:19, 15:10).
 25 июля: Катар — Саудовская Аравия 3:0 (25:23, 25:21, 25:21); Казахстан — Индонезия 3:2 (23:25, 27:25, 25:21, 21:25, 15:13).
 26 июля: Казахстан — Саудовская Аравия 3:0 (25:13, 25:22, 25:17); Индонезия — Катар 3:2 (24:26, 14:25, 25:20, 25:21, 15:11).

Группа В 

 24 июля: Тайвань — Пакистан 3:0 (25:17, 25:16, 25:14); Иран — Ирак 3:0 (25:17, 25:16, 25:21).
 25 июля: Тайвань — Ирак 3:0 (26:24, 25:21, 25:22); Иран — Пакистан 3:0 (25:23, 25:22, 25:14).
 26 июля: Пакистан — Ирак 3:1 (26:24, 25:17, 17:25, 25:22); Иран — Тайвань 3:0 (25:20, 30:28, 25:21).

Группа С 

 24 июля: Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:17, 25:16, 25:17); Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:17, 25:19, 25:17).
 25 июля: Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (25:15, 25:20, 25:20); Япония — Вьетнам 3:0 (25:13, 25:19, 25:18).
 26 июля: Вьетнам — Шри-Ланка 3:2 (25:19, 16:25, 25:21, 20:25, 15:9); Южная Корея — Япония 3:2 (25:22, 21:25, 17:25, 25:18, 15:9).

Группа D 

 24 июля: Китай — Таиланд 3:0 (25:19, 29:27, 25:13); Австралия — Гонконг 3:0 (25:17, 25:20, 25:16).
 25 июля: Австралия — Таиланд 3:2 (19:25, 26:28, 25:19, 25:14, 15:11); Китай — Гонконг 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).
 26 июля: Таиланд — Гонконг 3:1 (23:25, 25:8, 25:19, 25:21); Австралия — Китай 3:0 (26:24, 25:13, 25:23).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 27 июля: Япония — Казахстан 3:0 (25:18, 25:19, 25:23); Южная Корея — Индонезия 3:1 (25:21, 20:25, 25:14, 25:16).
 29 июля: Южная Корея — Казахстан 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:13); Япония — Тайвань 3:0 (25:23, 25:15, 25:12).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 27 июля: Тайвань — Австралия 3:1 (25:23, 25:17, 24:26, 25:18); Китай — Иран 3:0 (27:25, 25:19, 25:20).
 29 июля: Тайвань — Китай 3:1 (25:22, 19:25, 27:25, 25:20); Иран — Австралия 3:1 (25:11, 25:19, 22:25, 25:17).

Второй этап (за 9—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
А3, С3, А4, С4.

 27 июля: Шри-Ланка — Катар 3:2 (19:25, 26:24, 25:20, 23:25, 15:12); Вьетнам — Саудовская Аравия 3:1 (24:26, 25:21, 29:27, 25:17).
 29 июля: Катар — Вьетнам 3:1 (25:22, 25:15, 19:25, 27:25); Саудовская Аравия — Шри-Ланка 3:1 (25:17, 27:25, 19:25, 25:23).

Группа H 
В3, D3, В4, D4.

 27 июля: Пакистан — Гонконг 3:2 (21:25, 22:25, 25:20, 25:21, 15:6); Таиланд — Ирак 3:1 (20:25, 25:12, 25:23, 25:21).
 29 июля: Таиланд — Пакистан 3:0 (25:18, 26:24, 25:23); Ирак — Гонконг 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:18).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
30 июля
 Шри-Ланка — Гонконг 3:0 (25:18, 25:13, 25:17).
 Ирак — Саудовская Аравия 3:0 (25:20, 25:19, 25:17).

Матч за 15-е место 
31 июля
 Саудовская Аравия — Гонконг 3:0 (25:17, 25:20, 25:19).

Матч за 13-е место 
31 июля
 Ирак — Шри-Ланка 3:1 (16:25, 25:11, 25:22, 25:21).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
30 июля
 Катар — Пакистан 3:2 (25:19, 20:25, 17:25, 25:18, 15:12).
 Вьетнам — Таиланд 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 16:25, 15:10).

Матч за 11-е место 
31 июля
 Таиланд — Пакистан 3:1 (25:23, 18:25, 25:18, 25:18).

Матч за 9-е место 
31 июля
 Катар — Вьетнам 3:1 (25:18, 25:22, 16:25, 25:15).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
30 июля
 Казахстан — Тайвань 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).
 Япония — Австралия 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).
 Индонезия — Иран 3:2 (18:25, 18:25, 25:23, 26:24, 15:11).

Полуфинал за 1—4 места 
31 июля
 Казахстан — Южная Корея 3:2 (20:25, 15:25, 25:17, 25:23, 16:14).
 Япония — Индонезия 3:0 (25:17, 26:24, 25:23).

Полуфинал за 5—8 места 
31 июля
 Китай — Тайвань 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).
 Иран — Австралия 3:2 (17:25, 18:25, 25:21, 25:19, 16:14).

Матч за 7-е место 
1 августа
 Тайвань — Австралия 3:2 (25:23, 25:20, 21:25, 23:25, 15:11).

Матч за 5-е место 
1 августа
 Иран — Китай 3:1 (15:25, 25:17, 25:23, 25:21).

Матч за 3-е место 
1 августа
 Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:16, 25:21, 25:12).

Финал 
1 августа
 Япония — Казахстан 3:1 (25:13, 25:20, 25:27, 25:23).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония: Исэи Отакэ, Хидэоми Фукацу, Наонобу Фудзии, Юта Ёнэяма, Акихиро Ямаути, Такаси Дэкита, Масахиро Янагида, Сатоси Идэ, Судзо Ямада, Юки Исикава, Хаку Ри, Кэнтаро Такахаси, Хироаки Асано, Таитиро Кога. Тренер — Юити Накагаити.

  Казахстан: Роман Фартов, Антон Кузнецов, Дмитрий Вовненко, Александр Стольников, Сергей Кузнецов, Кайрат Байбеков, Василий Донец, Кирилл Гурин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Виталий Эрдштейн, Виталий Вориводин, Иван Минаков. Тренер — Игорь Никольченко.

  Южная Корея: Но Чже Ук, Бу Ён Чан, Ли Мин Ю, Ли Кан Вон, О Чже Сон, Ким Чже Хви, Мун Сон Мин, Чхве Хон Сок, Чжун Чжи Сок, Сон Хи Че, Ли Си У, Чжин Сан Хён, Син Юн Сок, Пак Чжу Хён. Тренер — Ким Хо Чхоль.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Юки Исикава
 Лучшие нападающие-доигровщики
  Юки Исикава
  Виталий Вориводин
 Лучшие центральные блокирующие
  Нодирхан Кадирханов
  Хаку Ри

 Лучший связующий
  Наонобу Фудзии
 Лучший диагональный нападающий
  Риван Нурмулки
 Лучший либеро
  О Чже Сон

Примечания

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 19-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2017 год в волейболе
Июль 2017 года
Август 2017 года
Чемпионаты Азии в 2017 году
2017 год в Индонезии
Чемпионаты Азии в Индонезии